Running with Scissors steht für:

 Roman von Augusten Burroughs; in Deutschland erschien das Werk unter dem Titel „Krass!“
 Krass, Film basierend auf Burroughs Roman
 Running with Scissors (Entwicklungsstudio), Computerspiel-Entwicklungsstudio
 Running with Scissors (Album), Musikalbum von Weird Al Yankovic